

Корабли 
Несколько британских кораблей носили название Queen Mary в честь королевы Марии Текской:

 HMS Queen Mary — линейный крейсер КВМФ Великобритании времён Первой мировой войны.
 RMS Queen Mary — трансатлантический лайнер британской компании Cunard Line. Спущен на воду 26 сентября 1934 года.
 RMS Queen Mary 2 — океанский лайнер, построен и введён в эксплуатацию 12 января 2004 года.

Другое 
 Queen Mary (Секретная служба) — неофициальное прозвище автомобиля группы сопровождения президента США, принятое в Секретной службе США.